«Nicalis, Inc.» — американская компания, занимающаяся разработкой и изданием видеоигр. Головной офис расположен в Санта Ане (Калифорния). Организация занимается инди-играми. Кроме разработки и издания собственных игр за компанией числится портирование и переиздание существующих.

История 
Nicalis была основана в 2007  Тайроном Родригесом, бывшим редактором издания IGN и журналистом Nintendo.

Игры 
С момента основания компания разработала и издала несколько игр, начиная с Dance Dance Revolution: Mobius в 2008 и Cave Story в 2010. В октябре 2011 года Nicalis анонсировали портированную версию VVVVVV для Nintendo 3DS, изданную через Nintendo eShop. В декабре 2011 года Nicalis предложила свои проекты NightSky и Cave Story+ в качестве составляющих Humble Indie Bundle 4. В апреле 2012 года Nicalis объявили о своих планах портировать La-Mulana на WiiWare в США и Европе. Однако этот проект был отменён в связи с резким падением количества пользователей WiiWare.

Разработанные игры 
Aban Hawkins & the 1001 Spikes (Steam PC / OS X / Linux, PS4, PS Vita, 3DS, and Wii U)
Big Brother (Mobile)
Cave Story (3DS, DSiWare, Wiiware)
Cave Story 3D (3DS)
Cave Story Plus (Linux, Mac OS X, Windows, Switch)
Dance Dance Revolution (Mobile)
Dance Dance Revolution: Mobius (Android)
Grinsia (3DS, Windows)
Guxt (3DS)
Ikachan (3DS)
Legend of Raven (PS4, PS Vita, Xbox One)
MLB Power Pros Baseball (Mobile)
NightSky (3DS, iOS, Linux, Mac OS X, Windows)
Rock Revolution (Mobile)
Swift Switch (iOS)
The Binding of Isaac: Rebirth (Mac OS X, PS4, PS Vita, Windows, Switch)
The Electric Company Wordball! (iOS)

Изданные игры 
Aban Hawkins & the 1001 Spikes (3DS, PS4, PS Vita, Wii U, Xbox One)
Castle in the Darkness (Windows)
Cave Story (3DS, DSiWare, Wiiware)
Cave Story Plus (Linux, Mac OS X, Windows, Switch)
Grinsia (3DS, Windows)
Guxt (3DS)
Ikachan (3DS)
Legend of Raven (PS4, PS Vita, Xbox One)
NightSky (3DS, iOS, Linux, Mac OS X, Windows)
Swift Switch (iOS)
The 90s Arcade Racer (Wii U, Windows)
The Binding of Isaac: Rebirth (Mac OS X, PS4, PS Vita, Windows, Switch)
VVVVVV (3DS)

Награды 
Cave Story участвовала в номинации Game of the Year на 2010 Nintendo Power Awards, а также в номинации WiiWare Game of the Year. Версия Cave Story для 3DS участвовала в номинации Best Adventure Game на 2011 Nintendo Power Awards. На Independent Games Festival 2011 Cave Story вышла в финал в категории "Excellence In Visual Art", а также вместе с NightSky получила хвалебные отзывы в категории "Excellence In Audio."

Отсылки

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр США
Издатели компьютерных игр
Компании, основанные в 2007 году
Появились в 2007 году в США